Пуэнтесесурес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кальдас.  Занимает площадь 6,7 км².

Население

Примечания

Ссылки 
 Pontecesures, Turismo Rías Baixas
  Pontecesures blog
 Ceramica Celta
 Petroglifo de Camporredondo

Муниципалитеты Понтеведры